Стефан Бургундски (1065–1102) био је бургундски гроф и један од учесника крсташког рата 1101. године.

Крсташки рат 

Учествовао је у крсташком рату 1101. године. У армији Ремона Тулуског доживео је тежак пораз од турског султана Килиџ Арслана у бици код Мерсивана. Успео је да се спаси заробљавања. Умро је 1102. године. Наследио га је син Рене III од Бургундије.

Породично стабло

Види још 
 Битка код Мерсивана

Литература 
 

Рођени 1065.
Умрли 1102.
Крсташи
Личности Крсташког рата 1101. године